Хёна — южнокорейская певица и рэпер. Её дискография включает в себя семь мини-альбома, пятнадцать видеоклипов и двенадцать синглов (в качестве ведущего артиста). Сольный дебют состоялся в 2010 году с синглом «Change». По состоянию на декабрь 2017 года Хёна продала 12,4 миллиона записей.

Альбомы

Студийные альбомы

Сингл-альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Как ведущий артист

Как приглашённый артист

Промосинглы

Коллаборации

Другие синглы попавшие в чарты

Видеоклипы

См. также 
 4minute
 Trouble Maker
 Triple H

Примечания 

Хёна